Portinari ist der Familienname von:

 Candido Portinari (1903–1962), brasilianischer Maler
 Beatrice Portinari (1266–1290), Jugendliebe von Dante
 Tommaso Portinari (um 1424–1501), Bankier der Medici